Karl Johan (eller Carl Johan) Johansson kan syfta på:

Karl Johan Johansson i Björksnäs, riksdagsman i bondeståndet
 Carl Johan Johansson i Olstorp  (1858-1924), liberal riksdagsledamot
 Carl Johan Johansson i Uppmälby (född 1867), socialdemokratisk riksdagsledamot